Buck Mountain ist der Name folgender Berge:
 Buck Mountain (Wyoming), 3639 m
 Buck Mountain (Washington), 2599 m
 Buck Mountain (British Columbia), 1940 m
 Buck Mountain (Pennsylvania), 592 m

Siehe auch:
 Beck Mountain